Wardle kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Wardle (strömfåra),

Storbritannien 

 Wardle (ort), England, Borough of Rochdale, 
 Wardle, Cheshire, ort i England, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar